Dictyoptera steht für:

 Dictyoptera (Gattung), eine Gattung der Rotdeckenkäfer (Lycidae), zu der der Scharlachrote Netzkäfer gehört
 Dictyoptera (Überordnung), eine Überordnung der Insekten, die die Schaben, die Fangschrecken und die Termiten umfasst